Бундеслига 1981—1982 — 19-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир стартовал 8 августа 1981 года, а завершился 29 мая 1982 года. Чемпионом стал «Гамбург».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Стыковые матчи 
За право играть в сезоне 1982/1983 в Бундеслиге проводятся стыковые матчи между клубом занявшим 16 место в сезоне 1981/1982 и клубом занявшим 3-е место во Второй Бундеслиге.

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: 
 «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — «Вердер» — 9:2 (14 тур, 14 ноября 1981 года)
 «Гамбург» — «Дуйсбург» — 7:0 (8 тур, 26 сентября 1981 года)
 «Бавария» — «Фортуна» (Дюссельдорф) — 7:0 (21 тур, 6 февраля 1982 года)
 Самая крупная гостевая победа: «Дармштадт 98» — «Карлсруэ» —  2:6 (7 тур, 19 сентября 1981 года)
 Самый результативный матч (11 голов): «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — «Вердер» — 9:2 (14 тур, 14 ноября 1981 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1981/82  

Германия
Германия
1981/1982
Спорт в Германии в 1981 году
Спорт в Германии в 1982 году